Christian-Morgenstern-Schule ist der Name folgender Schulen (alphabetisch nach Ort):

 Christian-Morgenstern-Schule (Hamburg), Waldorfschule in Hamburg-Eimsbüttel
 Christian-Morgenstern-Volksschule, Grund- und Mittelschule in Herrsching am Ammersee 
 Christian-Morgenstern-Schule (Wuppertal), Waldorfschule in Wuppertal